Plaatsen
Rode Dorp (Weststellingwerf), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Weststellingwerf

Wijken en buurten
Rode Dorp (Baarn), een wijk in de Nederlandse plaats Baarn
Rode Dorp (Deventer), een wijk in de Nederlandse plaats Deventer
Rode Dorp (Hoorn), een groep voormalige arbeiderswoningen in Hoorn, Noord-Holland
Rode Dorp (Gouda), een buurt in de Nederlandse stad Gouda
Rode Dorp (Den Haag), een buurtje in de Haagse Schilderswijk
Rode Dorp (Amsterdam-Slotermeer), een buurtje in Amsterdam Slotermeer
Rode Dorp (Amsterdam-Geuzenveld), een buurtje in Amsterdam Geuzenveld